Brugada ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Brugada (1804–1863), spanischer Maler
 Josep Brugada (* 1958), spanischer Kardiologe
 Pedro Brugada (* 1952), spanischer Kardiologe
 Ramon Brugada (auch Ramon Brugada-Terradellas, * 1966), spanischer Kardiologe
 Ricardo Brugada (1880–1920), paraguayischer Journalist und Politiker

Siehe auch: Brugada-Syndrom